Cornforth bezeichnet:

 Cornforth (England), Dorf im englischen County Durham

Cornforth ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Cornforth (1861–1938), US-amerikanischer Politiker
 Fanny Cornforth (1835–1906), Modell und Muse der Präraffaeliten
 John W. Cornforth (1917–2013), australischer Chemiker und Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Cornforth-Reagenz, systematisch Pyridiniumdichromat (PDC), Pyridiniumsalz der Dichromsäure
 Cornford